Algiers, de hoofdstad van Algerije
 Algiers (provincie), een provincie in Algerije
 Algiers (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1938
 Algiers (band), een Amerikaanse rockband